Малый дрозд, или малый короткоклювый дрозд () — певчая птица семейства дроздовых.

Описание 
Малый дрозд длиной от 17 и 19 см. Размах крыльев составляет от 28 до 32 см. Вес варьирует от 26 до 34 г.

Верх окрашен в оливково-коричневый цвет, а низ — белый с серыми боками. Грудь бурая с более тёмными пятнами. У птицы розовые ноги, слабо выраженное серое окологлазное кольцо и серые щёки.

Распространение 
Малый дрозд гнездится в еловых лесах Аляски и северной Канады, а зимует на севере Южной Америки.

Питание 
Птица ищет на земле насекомых и ягоды.

Размножение 
Кладка происходит один раз в год и состоит обычно из 4-х яиц. Они бледно-зелёного или бледно-голубого цвета с красными крапинами. Высиживает кладку обычно только самка. Период инкубации составляет от 12 до 14 дней. Птенцы встают на крыло через 11—13 дней.

Примечания

Литература 
 Richard Sale: A Complete Guide to Arctic Wildlife, Verlag Christopher Helm, London 2006, ISBN 0-7136-7039-8

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Малый дрозд

Короткоклювые дрозды
Птицы Северной Америки
Птицы Азии
Животные, описанные в 1848 году